Lancashire League henviser til flere artikler:
 Lancashire League (1889-1903) – engelsk fodboldliga.
 Lancashire League (1959-) – engelsk fodboldliga.
 Lancashire League (cricket) – engelsk cricketliga.
 Lancashire League (rugby) – engelsk rugbyliga.